Paul Schneider (1897–1939) – niemiecki duchowny ewangelicki, przeciwnik nazizmu
 Paul Schneider (ur. 1976) – amerykański aktor